Heroes in Blue – film del 1927 diretto da Duke Worne
 Heroes in Blue – film del 1939 diretto da William Watson